Draga je vrsta doline ili zaljeva, a može značiti i:

 draga, ženski oblik pridjeva "drag" te iz njega izvedena imjenica 
 Draga (ime), žensko ime 

Toponimi
Hrvatska:
 Draga, naselje u općini Dvor, Sisačko-moslavačka županija
 Draga, mjesni odbor Grada Rijeke
 Draga, naselje u općini Velika, Požeško-slavonska županija
 Draga Bašćanska, naselje u općini Baška, Primorsko-goranska županija
 Draga Lukovdolska, gradsko naselje Vrbovskog, Primorsko-goranska županija
 Draga Svetojanska, gradsko naselje Jastrebarskog, Zagrebačka županija
 Barić Draga, naselje u općini Karlobag, Ličko-senjska županija
 Brcković Draga, naselje u općini Generalski Stol, Karlovačka županija
 Careva Draga, naselje u Zagrebačkoj županiji
 Crna Draga, naselje u općini Lasinja, Karlovačka županija
 Čunkova Draga, naselje u općini Krašić, Zagrebačka županija
 Dolića Draga, naselje u općini Lokvičići, Splitsko-dalmatinska županija
 Galezova Draga, gradsko naselje Ozlja, Karlovačka županija
 Lukunić Draga, gradsko naselje Ozlja, Karlovačka županija
 Medven Draga, naselje u općini Krašić, Zagrebačka županija
 Mošćenička Draga, općina u Primorsko-goranskoj županiji
 Senjska Draga, gradsko naselje Senja, Ličko-senjska županija
 Supetarska Draga, naselje na otoku Rabu, Primorsko-goranska županija
 Vodena Draga, naselje u općini Bosiljevo, Karlovačka županija
 Vrbanska Draga, gradsko naselje Ozlja, Karlovačka županija 
 Draga (pritok Zrmanje), potok, pritok Zrmanje
 Limska draga, draga u zapadnoj Istri
 Puntarska draga (Košljunska draga), uvala na otoku Krku
 Vranjska draga, draga u podnožju Učke

Bosna i Hercegovina
 Grabova Draga, naselje u općini Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina

Mađarska:
 Draga (Kalački kotar), selo u Mađarskoj

Slovenija:
 Draga (Loški Potok, Slovenija), naselje u sastavu općine Loški Potok
 Draga (Nova Gorica, Slovenija), naselje u sastavu općine Nova Gorica
 Draga (Šmarješke Toplice, Slovenija), naselje u sastavu općine Šmarješke Toplice
 Draga (Škofja Loka, Slovenija), naselje u sastavu općine Škofja Loka
 Draga (Štore, Slovenija), naselje u sastavu općine Štore
 Draga pri Sinjem Vrhu, naselje u sastavu općine Črnomelj
 Draga pri Šentrupertu, naselje u sastavu općine Trebnje

Ostalo
 Draga, rapska pastirica, spjev Jurja Barakovića,
 Draga, film Johna Schlesingera iz 1965. godine